Ви́ктор Иванович Воробьёв:
 Воробьёв, Виктор Иванович (1875—1906) — минералог, один из авторов «ЭСБЕ».
 Воробьёв, Виктор Иванович (1925—1991) — полный кавалер ордена Славы.